Auriculaire peut désigner :
 auriculaire, le cinquième doigt de la main chez l'Homme et les grands singes ;
 auriculaire, un genre de champignon, comportant entre autres l'oreille de Judas ;
 auriculaire, un adjectif se référant à l'oreille, ou à l'oreillette, une partie du cœur.